

Toponymie 

 Płochocin est un village polonais, situé dans la gmina d'Ożarów Mazowiecki de la Powiat de Varsovie-ouest dans la voïvodie de Mazovie
 Płochocin est un village polonais, situé dans la gmina de Warlubie de la Powiat de Świecie dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Płochocin est un village polonais, situé dans la gmina de Dobra de la Powiat de Police dans la voïvodie de Poméranie occidentale